Села:
 Підлісці — Рівненська область, Дубенський район
 Підлісці — Тернопільська область, Кременецький район
 Підлісці — Хмельницька область, Ізяславський район